Niemcy:
 Weißwasser/O.L. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Weißwasser/O.L. – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz